Трамбо ()
 Трамбо, Далтон (, 1905—1976) — американский сценарист и писатель.

Фильмы
 «» — американский документальный фильм , вышедший в 2007 году.
 «Трамбо» — американский фильм Джея Роуча, вышедший в 2015 году.